Território de Belfort é um departamento da França localizado na região Borgonha-Franco-Condado. O departamento está dividido em 101 comunas, 1 arrondissements e 9 cantões, que estão listados neste artigo.

Arrondissements
 Belfort

Cantões
 Bavilliers
 Belfort-1
 Belfort-2
 Belfort-3
 Châtenois-les-Forges
 Delle
 Giromagny
 Grandvillars
 Valdoie

Comunas

|}

 (CAB) Communauté d'agglomération de l'Agglomération Belfortaine, criada em 2000.

Ver também
 Território de Belfort

Território de Belfort